Лоцман:
 Лоцман — моряк, хорошо знающий фарватер.
 Лоцман — название рыбы.
 Лоцман, или Морская история — один из романов Джеймса Фенимора Купера.
 «Лоцман» — парусно-винтовая шхуна, а затем портовое судно Каспийской флотилии Российской империи, в некоторых источниках упоминается как пароход.
 «Лоцман» — электромеханический игровой автомат времён СССР.